Mini Cooper ist die Bezeichnung einiger Automodelle von

 Morris Motor Company, siehe Mini (Auto)#Sondermodelle und Auslandsproduktion
 BMW, siehe Mini (BMW Group)